Apaja est :
En Indonésie, une application qui informe sur les lignes de transport en commun à prendre opour aller d'un point à un autre à Jakarta;
En Norvège, une localité du comté de Troms;

Homonymie